Discoveries – album raccolta di Oscar Pettiford pubblicato nel 1986
 Discoveries – album dei Northlane pubblicato nel 2011